

Ак'яр  — зникле село на півночі Севастопольської бухти.

Ак'яр — присілок, Міякинський район, Башкортостан.
 Ак'яр — село, Хайбуллінський район, Башкортостан.

Ак'яр — селище, Андижанський район, Андижанська область.

Див. також 
 Ахтіар (значення)